А́либи:
 Алиби — юридический термин.
 «Алиби» — украинский музыкальный дуэт.
 «Алиби» — советская и российская рок-группа из Дубны.
 «Алиби» — российский сериал 2021 года.

См. также 
 Алиби Тогжанович Джангильдин (1884—1953) — революционер, участник гражданской войны.